A competição de revezamento masculino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 21 de fevereiro.

Resultados 

Eventos do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006